Wasilij Smirnow (1858–1890) – rosyjski malarz
 Wasilij Smirnow (1905–1979) – radziecki pisarz
 Wasilij Smirnow (1908–1987) – radziecki piłkarz
 Wasilij Smirnow (1922–1996) – radziecki konstruktor statków